З ранку до ночі — музичний альбом Олександра Пономарьова.
 З ранку до ночі — пісня з однойменного альбому Олександра Пономарьова.
 З ранку до ночі — продюсерський центр Олександра Пономарьова.